

Patronyme 

Haïk est un héros légendaire de la mythologie arménienne ;
Aldo Haïk (1952-) joueur d'échecs français ;
Farjallah Haïk (1909-1994), romancier libanais ;
Jacques Haïk (1893-1950), producteur de cinéma et distributeur français de films ;
Ouziel El-Haïk (17?-1810), rabbin tunisien ;
Pierre Haïk (1950-2023), avocat français.

Divers 

 Le haïk est un vêtement féminin porté en Algérie ;
 Le lac Haïk est un lac situé en Éthiopie.

Homophone 
 Hayk est une ville du nord de l'Éthiopie.

Homonymie de patronyme